Spojení písmen S a Z může mít různé významy:

SZ 
 zkratka stanice metra Střížkov
 SZ – kód ISO 3166-2 pro Svazijsko
 CH-SZ – kód ISO 3166-2 pro kanton Schwyz
 Stálé zastoupení ČR při Evropské unii
 Starý zákon
 Strana zelených – česká politická strana
 Svoboda zvířat – česká organizace pro ochranu zvířat 
 státní zastupitelství
 severozápad – vedlejší světová strana

Sz 
 číslování děl Bély Bartóka podle seznamu Andráse Szőllősyho

 sz (digraf) – digraf latinské abecedy

.sz 
 .sz – internetová doména nejvyššího řádu pro Svazijsko

Externí odkazy